Горішок — зменшувальна форма до «горіх»:
 Червоний горішок — народна назва конюшини лучної
 Білий горішок — народна назва конюшини гірської
 Горішок — сухий односім'яний плід.
 Горішки — народна назва листових галів.

Див. також 
 «Три горішки для Попелюшки» — фільм-казка виробництва Чехословаччина–НДР
 Міцний горішок (значення) — багатозначне словосполучення
 Орєшек — фортеця в Росії
 Орешек — село в Албанії
 Горіх (значення)